Voïvodovo peut désigner :
en bulgare (le nom étant écrit Войводово) :
Voïvodovo, village bulgare de l'obchtina de Khaskovo, situé dans l'oblast de Khaskovo ;
Voïvodovo, village bulgare de l'obchtina de Miziya, situé dans l'oblast de Vratsa.